

Коул-Крік — місто в окрузі Фремонт, штат Колорадо
 Коул-Крік — переписна місцевість в окрузі Боулдер, штат Колорадо